Cet article reprend le palmarès par nation du Championnat du monde masculin de handball. D'abord de périodicité non définie, celle-ci devient biennale – les années impaires – à partir de 1993.

Le tenant du titre est le Danemark.

Les finales 

 En 1954, 1958 et 1961, des joueurs d'Allemagne de l'Ouest et de l'Est sont réunis sous la bannière de l'Équipe unifiée d'Allemagne.

Premières apparitions en finale et premières victoires 
Au terme de la  du Championnat du monde en 2019, seize nations ont atteint la finale et dix l'ont remportée.

Six pays organisateurs ont gagné le trophée à domicile : l'Allemagne en 1936, la Suède en 1954, la France en 2001 et en 2017, l'Allemagne en 2007, l'Espagne en 2013 et le Danemark en 2019.

Tableau récapitulatif des podiums par édition

Nombre de participations par pays 

Le tableau suivant classe toutes les nations ayant pris part à une phase finale par nombre de participations. L'Allemagne a participé à 26 éditions sur 27. À noter que l'IHF considère que la RFA et l'Allemagne sont un seul et même pays tout comme le royaume de Yougoslavie et la République fédérale socialiste de Yougoslavie. Participations, victoires et trophées sont donc comptabilisés pour un seul pays. De même, la Russie est considérée comme successeur légitime de l'URSS et de la Communauté des États indépendants. Le palmarès de ces dernières est donc aujourd'hui celui de l'équipe de Russie.

Phase finale du championnat du monde (classement diachronique) 
Cette table récapitule pour chaque nation le nombre de fois qu'un rang a été atteint au terme du Championnat du monde 2019. Par exemple, la France a été six fois championne, une fois finaliste, troisième à quatre reprises, etc.

Notes et références